Johanna Bernardina Koopman, een Nederlands actrice en zangeres
Johanna Bernardina Jeanne Koopman, Miss Holland en nicht van Johanna Bernardina Koopman